Пётр Оболенский:
 Оболенский, Пётр Васильевич Нагой (?—1510) — русский князь, боярин и воевода на службе у московских князей Ивана III и Василия III.
 Оболенский, Пётр Иванович (в монашестве Иоанн; 1799—1851) — архимандрит Русской православной церкви.
 Оболенский, Пётр Никитич (?—1499) — воевода и боярин на службе у московского князя Ивана III.
 Оболенский, Пётр Николаевич (1760—1833) — князь, действительный статский советник, тульский губернатор.